Eames se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank Evelyn Eames
 Jonathan C. Eames